Дихотомія — спосіб логічного поділу класу на підкласи
 Дихотомія — апорія Зенона про неможливість руху
 Дихотомія Розум-Тіло — філософська концепція
 Дихотомічне запитання — метод опитувань у психології
 Дихотомія (ботан.) (від грец. dicha - окремо, tome - розсікаю, лат. dichotome) - здатність до розгалуження будь-якого органу надвоє.

Література 
 Є. Камінський. Центру/Периферії дихотомія // 
 Є. Є. Палійський. Центру/Периферії дихотомія // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.769 ISBN 978-966-611-818-2